Thomas Culpeper ist der Name folgender Personen:

* Thomas Culpeper (Höfling) (um 1514–1541), englischer Adliger, Höfling Heinrichs VIII. von England 
 Thomas Culpeper (Politiker) (1578–1661), englischer Politiker, MP